Klaas Vaak, het zandmannetje
 De sprookjesmusical Klaas Vaak, Nederlandse musical over de zandstrooier
 Nederlands diskjockey Tom Mulder gebruikte de naam Klaas Vaak als pseudoniem